Zsigmond ist der Familienname folgender Personen:

 Vilmos Zsigmond (Fussballtrainer), Schweizer Fußballtrainer 
 Vilmos Zsigmond (1930–2016), ungarisch-amerikanischer Kameramann

Zsigmond steht für:
 (161092) Zsigmond, Asteroid des Hauptgürtels